NewsOne — бывший украинский информационный телеканал, запущенный 27 июня 2010 года. 2 февраля 2021 года примерно в 23:20 по киевскому времени (GMT+2) телеканалам NewsOne, ZIK и 112 Украина эфирное вещание запрещено после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении санкций.

История развития 
10 ноября 2014 года телеканал начал вещание в формате 16:9.

24 августа 2015 года канал был реструктурирован и создан в новом формате с новым логотипом, новой студией и содержанием программ. После этого NEWSONE вошел в тройку информационных каналов Украины.

С сентября 2015 по январь 2017 года на телеканале работал Матвей Ганапольский. С 3 июня 2016 года главный редактор сайта Страна.ua Игорь Гужва со своим заместителем Светланой Крюковой стал ведущим программы «Субъективные итоги пятницы». С 18 июля 2016 года по январь 2017 года на канале работал Евгений Киселёв. В январе он вместе с Матвеем Ганапольским и бывшим генпродюсером канала «NEWSONE» Алексеем Сёменовым перешли создавать новый канал, который 24 августа 2017 года запустился вместо «Тониса».

4 сентября 2017 г. телеканал обновил сетку вещания и формат программ. «NEWSONE — это о тебе» — это слоган, который несет в себе миссию информировать о происходящем в стране через призму жизни обычного гражданина Украины. Теперь новости предоставлены зрителю в более простом и доступном формате.

В ходе президентских и парламентских выборов 2019 года телеканал поддерживал Юрия Бойко (вместе с телеканалами Интер, ZIK и 112 Украина).

19 февраля 2020 года стало известно об уходе с телеканала генерального продюсера и ведущего Василия Голованова.

Введение санкций 
20 сентября 2018 года волонтер Артур Переверзев, соратник советника президента Украины Юрия Бирюкова, зарегистрировал петицию за закрытие телеканалов NewsOne и 112 Украина на сайте Верховной Рады. За 9 дней петиция набрала необходимое количество голосов (25 157 голосов). После чего депутаты Верховной Рады проголосовали за введение санкций против телеканалов и теперь решение за Советом национальной безопасности.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, имеющие отношение к телеканалам 112 Украина, ZIK и NewsOne, тем самым прекратив вещание телеканалов через спутниковые и кабельные телесети. NewsOne, ZIK и 112 Украина сделали прямую трансляцию в студии 112 Украина для обсуждения закрытия всех трёх каналов. Программы телеканалов теперь доступны для просмотра только на YouTube. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что направил в администрацию YouTube предписание о блокировке онлайн-трансляции канала.

В Офисе президента Украины санкции против телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры его импичмента.

Владельцы 
В 2014 году телеканал был выкуплен у предпринимателя Вадима Рабиновича депутатом от «Партии регионов» Евгением Мураевым. Летом 2018 года права на телеканал были переоформлены им на собственного отца Владимира Мураева и швейцарскую компанию, впоследствии политик объяснял этот шаг давлением со стороны властей.

27 августа 2018 года Владимир Мураев подписал соглашение о передаче корпоративных прав на телеканал с бывшим первым заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым, который покинул страну после Евромайдана и в итоге оказался в австрийской Вене (где также жили оппозиционные новой власти предприниматель Дмитрий Фирташ и журналист Игорь Гужва). По условиям сделки, 100 % уставного фонда передавалось в управление бывшему чиновнику на три года, при этом новый владелец получал приоритетное право на покупку данного актива. О самой сделке стало известно спустя два дня из специального сюжета телеканала. Сам Евгений Мураев в дальнейшем покинул партию «За жизнь» вскоре после вступления в неё Виктора Медведчука.

В октябре 2018 года телеканал был куплен нардепом от «Оппозиционного блока» Тарасом Козаком. Сумма сделки составила 42 млн гривен. Согласно расследовательскому проекту «Bihus. Info», за неделю до смены руководства телеканала офис Медведчука посещали ряд высокопоставленных чиновников времён президентства Януковича: Андрей Портнов, Сергей Лёвочкин, Борис Колесников и Юрий Бойко. В июне 2019 года Тарас Козак объединил телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK в медиахолдинг Новости.

Отношения с Нацсоветом 

26 сентября 2017 г. телеканал NEWSONE провёл онлайн-трансляцию заседания специального комитета по финансовым вопросам Конгресса США, на которых депутат Сергей Тарута выступал с обвинениями в коррупции в адрес Национального банка Украины. Через три дня американский ресурс The Weekly Standard опубликовал статью «Мать всех фальшивых новостей», согласно которой под видом слушаний теневые лоббисты во главе с Конни Макком (имевшим контракт с правительством Венгрии и отметившимся критикой в адрес Украины из-за закона про национальные меньшинства) в подвале Капитолия без окон провели частное мероприятие по просьбе конгрессмена Рона Эстеса с участием исключительно бывших американских чиновников, на котором из журналистов присутствовали только представители NEWSONE и The weekly Standart. Телеканал подвергся критике со стороны украинских медийных организаций за публикацию недостоверной информации и отсутствие информационного баланса из-за отсутствия комментариев НБУ. Впоследствии глава телеканала Василий Голованов возложил всю ответственность на организаторов мероприятия, а юрист телеканала в ходе слушаний в Нацсовете утверждал об отсутствии необходимости наказывать его работодателя за публикацию Fake news. 22 декабря 2017 года Нацсовет вынес предупреждение телеканалу за публикацию недостоверной информации, впервые в своей истории по такому поводу.

В декабре 2017 г. телеканалы NEWSONE и «ПравдаТут Киев», а также львовская радиостанция «Независимость» получили предупреждение Нацсовета за нарушение правил вещания 5 сентября в день Траура по жертвам большевистского террора: минимум раз в два часа сообщать о дне памяти, разместить на экране изображение свечки, в 12:00 сообщить о минуте молчания и не показывать комедийные и эротичные фильмы, а также юмористические программы.

10 декабря 2018 года Независимая медийная рада приняла решение по поводу обращения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой высказать позицию о наличии нарушений законодательства Украины в эфире телеканала NewsOne с 31 августа по 17 октября 2018 года. Из представленных 11 эпизодов нарушение законодательства были найдены в четырёх случаях:
 «Интервью с Еленой Лукаш» (31 августа), где ведущий Вячеслав Пиховшек произносит следующие слова: Мы живем в обществе, которое устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек, который называет себя ветераном АТО, считает, что у него есть индульгенция на убийство или он может убивать. (запрет на использование телерадиоорганизаций для разжигания национальной вражды и ненависти)
 «Live» (5 сентября), в которой Андрей Лесик обвиняет Украину в нежелании выполнять Минские соглашения и провозглашает боевые действия на востоке Украины братоубийственной войной. (запрет на использование телерадиоорганизаций для разжигания национальной вражды и ненависти)
 «Украинский формат» (5 сентября), где Михаил Добкин на основе информационного вброса со стороны российских СМИ, приписавших спикеры Верховной Рады Андрею Парубию недостоверную цитату, провозглашает его идеологом убийства людей в одесском доме профсоюзов (запрет на использование телерадиоорганизаций для разжигания национальной вражды и ненависти)
 программы «Большой вечер» (2 сентября) и «Субъективные итоги» (6 сентября), в которых ведущий Евгений Червоненко отрицает участие России в войне на востоке Украины, утверждая о непризнании миром этого факта и заявляя о защите вышеуказанным государством своих интересов (запрет на трансляцию телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины).
 ток-шоу «Украинский формат» (17 октября), посвящённый здравоохранению. В нём ведущие не попытались уточнить или подвергнуть сомнению спорные заявления нардепов Михаила Добкина (утверждение об отсутствии медицинского образования у министра Ульяны Супрун, оказавшееся ложным) и Александра Вилкула (заявление о том, что после медицинской реформы лечиться смогут только 3 % украинцев), в то же время позиция ведомства не была представлена гостями и самими ведущими (нарушение требований достоверности и сбалансированности подачи информации).

По итогам внеплановой проверки, назначенной 20 сентября 2018 г., телеканал в феврале 2019 г. был оштрафован Нацсоветом на 96,5 тыс. гривен В ходе заседания стало известно о подаче судебных исков против Национальной медийной рады со стороны Евгения Червоненко и Андрея Лесика, требовавших защитить свою честь и достоинства и требовавших опровергнуть информацию касательно них в заключении общественной организации.

5 сентября 2019 года Нацсовет на своём заседании принял решение обратиться в суд с целью лишить телеканал лицензии на вещание из-за нарушения законодательства (разжигание национальной, расовой и религиозной вражды). Поводом для этого стали ряд эфиров с июня по июль, ведущие и участники которых разжигали ненависть к ряду политиков и части общества, а также занимались агитацией в поддержку ОПЗЖ и против ЕС, Слуги народа, Голоса, манипулятивно подавали информацию и нарушали баланс мнений (большинство гостей являлись сторонниками и членами ОПЗЖ), позиционировали события на востоке страны как гражданскую войну и отрицали участие российских войск, спекулировали на терминах «великая отечественная война» и «тарифный геноцид». Представители телеканала заявляли о многолетнем давлении властей на это СМИ, отрицая объективность наложенных штрафов и проверок. Заседание длилось несколько часов, под зданием Нацсовета были митинги сторонников и противников телеканала, сам NewsOne вместе с входящими в один холдинг телеканалами 112 Украина и ZIK проводил телемост в свою поддержку, также заседание посетил ряд депутатов от ОПЗЖ.

8 мая 2020 года в программе «Противостояние» постоянный гость телеканала (как и других телеканалов холдинга «Новости») и владелец медицинской клиники «Евролаб» Андрей Пальчевский вместе с сотрудником телеканала Вадимом Карасёвым заявили о том, что более 180 тыс. евреев служили в войсках нацистской Германии, имевшего отдельные еврейские дивизии СС. На следующий день Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала, который 20 мая принёс извинения за недостоверную информацию (Карасёв извинился в отдельном эфире).

Телемост «Надо поговорить» 
7 июля 2019 года в ходе программы «Вести недели» на телеканале Россия-1 Дмитрий Киселёв анонсировал на 12 июля телемост «Надо поговорить», организованный телеканалами Россия-1 и NewsOne. Ведущими программы с российской стороны были заявлены Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. Проект вызвал критику со стороны официальных ведомств и большей части украинских политиков из-за событий в Крыму и на Донбассе, включая президента Владимира Зеленского (назвавшего его «дешевым, но опасным пиарходом перед выборами»). На следующий день после анонса NewsOne объявил об отмене телемоста из-за «массовых информационных атак» и угроз в адрес себя и своих сотрудников.

12 июля состоялся эфир программы, проведённый силами только российской стороны: большая её часть была посвящена рассказам о советском прошлом и призывам к восстановлению «дружбы» России и Украины без упоминания негативных сторон в отношениях двух стран (события в Крыму, на Донбассе, находящиеся в России украинские политзаключённые). Основная часть украинцев была представлена деятелями шоу-бизнеса, давно проживающими в РФ, среди российских знаменитостей были персоны с запретом въезда на территорию Украины. На следующий день Малахов и Ситтель были включены в базу сайта «Миротворец» за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России». После выхода телеэфира представители пропрезидентской партии «Слуга народа» и назначенцы Зеленского во власти перестали посещать ток-шоу на NewsOne и 112 Украина (но не на входящем с ними в один медиахолдинг ZIK), в которых ранее принимали активное участие и даже хвалили NewsOne вместе с сайтом Страна.ua как независимые СМИ и те информационные ресурсы, из-за которых во многом старый президент ушёл''.

Критика 
Телеканал подвергался критике за агитацию в пользу своих владельцев и их политических сил, которым NewsOne дозволял агитировать за себя и против политических конкурентов, иметь лучшие условия в ток-шоу и большее число эфиров со своим участием. Также СМИ уличалось в игнорировании политических сил (вроде Оппозиционного блока, представителей которого сотрудники телеканала активно критиковали).

Нарушение свободы слова

Угрозы 
6 сентября 2016 года бывший начальник департамента противодействия наркопреступности Илья Кива анонсировал, что против канала NEWSONE будет проведена акция, аналогичная акции против канала «Интер».

8 июля 2019 года канал был вынужден отменить анонсированный ранее телемост «Надо поговорить» между гражданами Украины и России. Причиной отмены является массированная информационная атака на телеканал и угрозы физической расправы в адрес журналистов и членов их семей.

Блокировки 
3 декабря 2017 года люди в балаклавах и военной форме заблокировали здание телеканала NEWSONE в Киеве. Подогнали грузовик с мешками с песком, с помощью колючей проволоки запретили людям передвигаться и закрыли входы и выходы в здание. Незаконное препятствие передвижению людей было объяснено тем, что люди в балаклавах и военной форме не согласны с мнением канала. Украинская полиция никак не отреагировала на нарушение прав человека. Гарант конституции тоже никак не прореагировал, а сам канал связывает события с тем, что это единственный канал, который транслирует «марш за импичмент» Михаила Саакашвили против Порошенко.

4 декабря 2017 г. коллектив «NEWSONE» запустил масштабную акцию с хештегом #язасвободуслова #newsone, после чего получил поддержку телезрителей, украинских и международных организаций по защите свободы слова — спустя неделю блокада канала была снята.

С 1 января 2019 года украинский провайдер Ланет прекратил трансляцию телеканалов NEWSONE. Представители NEWSONE 22 декабря подали в суд на провайдера и пожаловались на его действия в Нацсовет. Оба телеканала организовали в собственном эфире информационные кампании, позиционируя происходящее как «борьбу с неугодными и свободой слова» и «политическое давление». 27.02.2019 хозяйственный суд Киева обязал провайдера «Ланет» возобновить трансляцию телеканала NEWSONE.

Нападения на журналистов телеканала 
4 августа 2017 года неизвестный совершил нападение на журналиста канала Руслана Коцабу. Нападение произошло сразу же после вечернего эфира на NewsOne, когда журналист возвращался домой.

Позже, 12 декабря того же года, националист из Правого сектора Алексей Бык, совершил ещё одно нападение на Руслана Коцабу, инцидент произошел, когда Коцаба подошел к члену Правого сектора с просьбой о комментарии для телеканала NewsOne, после чего, получил удар в лицо.

17 сентября 2018 года, во время столкновений у здания Генеральной прокуратуры, члены националистической группировки «Братства» Дмитрия Корчинского забросали съёмочную группу телеканала NewsOne яйцами, после чего, неизвестная женщина ударила журналистку телеканала Дарью Билеру в лицо. После нападения у журналистки немного ухудшился слух на правое ухо. Телеканал NewsOne транслировал все происходящее в прямом эфире.

10 октября 2018 года, журналистка NewsOne, Анастасия Пшеничная, вела репортаж из-под здания МВД в Киеве, где проходила акция националистов, тогда, члены одной из националистических групп «Невідомий Патріот», совершили нападение на журналистку, облив её кефиром.

18 ноября 2018 года, на журналиста телеканала, Богдана Аминова, совершили нападение члены националистической группировки «Братства» Дмитрия Корчинского, радикалы плюнули на журналиста, когда тот вел прямой репортаж с места акции, после чего, народный депутат Украины Оксана Корчинская начала выталкивать журналиста.

21 ноября 2018 года, журналистке телеканала, Софии Кальницкой, не дали провести прямое включение из Харькова. Члены неонацистской группировки «Фрайкор» начали вытеснять девушку из эфира. Полиция, которая присутствовала на месте — на происшествие никак не отреагировала.

Примечания 

Коммерческие телеканалы Украины
Спутниковые телеканалы Украины
Телеканалы, запущенные в 2010 году
HD-телеканалы
Телеканалы на украинском языке
Телеканалы на русском языке
Цензура на Украине